Сергей Иванович Обухов (, род. 7 сентября 1957) — бригадир горнорабочих очистного забоя обособленного подразделения «Шахта имени XIX съезда КПСС» государственного предприятия «Луганскуголь». Герой Украины (2013).

Государственные награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена Державы (22 августа 2013 года) — за выдающийся личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, многолетний самоотверженный шахтёрский труд и высокое профессиональное мастерство
 Знак «Шахтёрская слава» 3-х степеней

Примечания

Ссылки 
 Обухов Сергій Іванович // Сайт «Герої України» (ukrgeroes.narod.ru)